Rebhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Rebhahn (1912–2005), österreichischer Architekt 
 Robert Rebhahn (1954–2018), österreichischer Rechtswissenschafter

Siehe auch:
 Rebhann
 Rebhan
 Rebhuhn